Нижче наведено список населених пунктів Варненської області, Болгарія.

Примітки 

Варненська область